Michael Friedman ist der Name folgender Personen:

* Michael Friedman (Philosoph) (* 1947), US-amerikanischer Philosoph 
 Michael Friedman (Gitarrist), kanadischer Singer-Songwriter 
 Michael Friedman (Radsportler) (* 1982), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Michael Jan Friedman (* 1955), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Michel Friedman (* 1956), deutscher Fernsehmoderator und Politiker (CDU)